Dorschen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Dorschen, Kreis Lyck, seit 1945: Dorsze (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dorschen, Kreis Goldap, seit 1945: Dorsze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren